Выришальное( — Решающее) — название населённых пунктов на Украине:

 Выришальное — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Выришальное — село в Лохвицком районе Полтавской области.